Il distretto di Qarasaj () è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Kaskelen.

Qarasaj